Тијерас Бланкас има више значења:

 Тијерас Бланкас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Тијерас Бланкас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијерас Бланкас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тијерас Бланкас (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијерас Бланкас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијерас Бланкас, Тијерас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијерас Бланкас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијерас Бланкас (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијерас Бланкас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијерас Бланкас, Гранха (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијерас Бланкас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијерас Бланкас (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијерас Бланкас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијерас Бланкас (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијерас Бланкас (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тијерас Бланкас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијерас Бланкас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијерас Бланкас (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијерас Бланкас (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијерас Бланкас (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијерас Бланкас (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијерас Бланкас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тијерас Бланкас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тијерас Бланкас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијерас Бланкас (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијерас Бланкас, Синко де Мајо (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику